Натуральне число 1247
 1247 рік до нашої ери
 1247 рік нашої ери